Stati Uniti d'America
 St. Matthews – capoluogo della Contea di Calhoun, Carolina del Sud
 St. Matthews – città della Contea di Jefferson, Kentucky